La LEN Champions League 2017-2018 è stata la 55ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Tredici squadre sono inserite in tre gironi da quattro squadre ciascuno (cinque il girone A). Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano al terzo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre qualificate dal secondo turno si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 14 ottobre, quelle di ritorno il 18 ottobre.

Quarto turno di qualificazione

Gruppo A

Gruppo B

Quarti di Finale

Semifinale

Finale

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2017-2018
 LEN Euro League Women 2017-2018

Collegamenti esterni 
 
 

Sport acquatici nel 2017
Sport acquatici nel 2018
Edizioni della LEN Champions League